Энн Бонни () — пиратка ирландского происхождения, по прозвищу «повелительница морей».

Биография 
Практически единственным источником биографии является «Всеобщая история пиратов» Чарльза Джонсона (1724).

Энн родилась 8 марта 1697 года в маленьком городке недалеко от Корка в Ирландии, где её отец Уильям Кормак служил адвокатом. Когда девочке исполнилось пять лет, он отправился за океан в Южную Каролину, где стал владельцем большой плантации. Детство Энн прошло в богатом колониальном особняке со множеством слуг. Отец души не чаял в любимой дочери и не пожалел денег, чтобы дать ей хорошее образование.

Она считалась хорошей партией, и отец уже подыскивал ей выгодного жениха. Но она сделала его несчастным, выйдя тайно замуж за Джеймса Бонни, простого матроса, не имевшего в кармане ни одного пенни. Скрываясь от разгневанного отца, молодожёны сели на корабль, отправлявшийся на остров Нью-Провиденс.

Прибыв на место, она быстро сошлась с богатым плантатором Чайлди Байярдом. Однако вскоре произошла безобразная история, в результате которой Энни оказалась замешанной в убийстве двоюродной сестры губернатора Ямайки. Энн бросили в тюрьму, правда ненадолго. К счастью для неё, Байярд не поскупился на солидную взятку, чтобы вызволить её оттуда. Вместе с ним Энн совершила несколько торговых поездок по Новому Свету.

Через некоторое время она стала тяготиться обществом Байярда. В мае 1719 года она познакомилась в одной из таверн с пиратом Д. Рэкхемом, который начал оказывать ей постоянные знаки внимания.

Энн Бонни всё ещё была женой мелкого пирата Джеймса Бонни, который перешел на сторону властей и теперь влачил жалкое существование, информируя губернатора о своих бывших товарищах. Энн и Джек увлеклись друг другом и даже ходатайствовали к губернатору об аннулировании брака Энн. Получив отказ, Джек решил собрать команду, захватить подходящее судно и снова заняться пиратством. Энн переоделась в мужскую одежду и последовала за Рэкхэмом, который взял её с собой в море.

Энн Бонни не раз доказывала, что никому не уступит в смелости и умении драться. Волею случая они с Рэкхэмом захватили корабль, на котором плыла переодетая мужчиной Мэри Рид. Рид, за спиной которой была армейская подготовка, была единственным пассажиром, не сдавшимся пиратам и принявшим бой. После нескольких неудачных попыток справиться с Рид, ей предложили присоединиться к команде и она согласилась. С этого времени Бонни, Рид и Рэкхем пиратствовали втроём.

В октябре 1720 года Мэри, Энн и Рэкхэм все же были пойманы капитаном Джонатаном Барнетом по приказу губернатора Ямайки Николаса Лоуса.

Её казнь, а также казнь Мэри все время откладывалась по причине беременности. Отцы были неизвестны. По слухам Энн и Мери неоднократно предлагали себя страже, так как понимали, что это единственное, что убережет их от казни. В конце концов, приговор так и не был приведён в исполнение. С этого момента история Энн Бонни исчезает из официальных записей. Существует несколько (абсолютно ничем не подкрепленных) предположений о её дальнейшей судьбе. По одной из них она вновь связалась с пиратами и погибла в одной из абордажных схваток. По другой — была выкуплена своей богатой семьёй. Согласно Оксфордскому словарю национальной биографии () представленные потомками Энн доказательства говорят о её дальнейшей жизни следующее:

Её отцу удалось добиться освобождения Энн Бонни из тюрьмы и вернуть её обратно в Чарльстон, где она и родила второго ребёнка Рэкхэма. 21 декабря 1721 года она вышла замуж за Джозефа Берли, с которым впоследствии у них было десять детей. Она умерла 22 апреля 1782 года в Южной Каролине почтенной женщиной в возрасте 85 лет и была похоронена 24 апреля того же года.

Если верить «Забытым историям Южной Каролины» () Шермана Кармайкла, Энн Бонни похоронена на кладбище Графства Йорк, в Виргинии.

Фильмы и видео 
 «Испанские морские владения» The Spanish Main (1945). В роли Бинни Барнс.
 «Анна — королева пиратов»
(1951). В роли Джин Питерс.
 Double Crossbones (1951). В роли Хоуп Эмерсон.
 «Капитан Кидд и рабыня» Captain Kidd and the Slave Girl (1954). В роли Соня Сорель.
 The Buccaneers — Gentleman Jack and the Lady (1956) (телесериал)
 The Pyrates (1986) (ТВ). В роли Ванда Вентхам.
 Pirates (1998). В роли Лорна Беннетт.
 Die Abrafaxe — Unter schwarzer Flagge (мультфильм, 2001). Озвучила Нена.
 Pirates of Treasure Island (2006)
 Pirates, Sky / Discovery Channel (ТВ, документальный)
 Вся правда о карибских пиратах (2006) (ТВ, документальный)
 Carolina Stories: Pirates of the Carolinas (2007) (ТВ). В роли Лиза Роуз.
 Case Closed: Jolly Roger in the Deep Azure (2007)
 Чёрные паруса (2014—2017) (ТВ). В роли Клара Пэджет
 Записки экспедитора Тайной канцелярии (2011). в роли Екатерина Юдина.

Аниме и манга
 One Piece

Игры
 Pirate's Cove (настольная игра 2002 г.)
 Anachronism (настольная игра)
 Atlantica Online (MMORPG)
 World of Warcraft (MMORPG)
 Tropico 2: Pirate Cove
 The 39 Clues, книга 9 (серия интерактивных романов и игра)
 Assassin's Creed IV: Black Flag
 Uncharted 4: A Thief’s End (эксклюзивная игра для консоли PlayStation 4)
 Fate/Grand Order

Факты 
 В русском переводе произведения Хорхе Луиса Борхеса «Вдова Чинга, пиратка» её имя пишется как Энн Боней .

Примечания

Источник 
 Полная биография на сайте ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР — история морского разбоя. 
 Женщины-пиратки: правда и вымысел (сайт ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР). 
 «Ann Bonny and Mary Read’s Trial». Pirate Documents. Retrieved 14 March 2014.

Литература 
 Губарев В. К. 100 великих пиратов. — М.: Вече, 2011. — 432 с. — Серия «100 великих».
 Рогожинский Жан. Энциклопедия пиратов. — М.: Вече, 1998. — 679 с.

Пираты по алфавиту
Пираты Ирландии
Пиратки
Похороненные в США